Por Dearborn pode estar à procura de:
 Dearborn (Michigan)
 Dearborn (Missouri)

Ver também
 Dearborn Heights

Desambiguações de topônimos